Gromada Pawłowo steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Pawłowo (Powiat Chojnicki)
 Gromada Pawłowo (Powiat Ostródzki)